Y12 або Y-12 може означати:
 , китайський двомоторний турбогвинтовий універсальний літак
 Проєкт Y-12, проєкт під час Мангеттенського проєкту з виробництва збагаченого урану за допомогою електромагнітного процесу
 Комплекс національної безпеки Y-12, ядерний збройний об'єкт США